Агарич () — румынская фамилия. Известные носители:

 Агарич, Виорика (1886—1979) — председатель отделения Красного Креста во время Второй мировой войны в румынском городе Роман. За защиту еврейского населения города причислена центром Яд-Вашем к Праведникам мира.
 Агарич, Хория (1911—1982) — известный румынский лётчик, командир эскадрильи во время Второй мировой войны.